Die EFT 2017 der Männer wurde im April 2017 in Turku und wird im November 2017 im bernischen Kirchberg ausgetragen.

April – Turku 
Die EFT im April wurde im finnischen Turku durchgeführt. Die Spiele fanden allesamt in der Marli Areena statt.

Spiele

Tabelle

Statistiken

Topskorer

Goaliestatistiken

November – Kirchberg BE

Spiele

Tabelle

Statistiken

Topskorer

Goaliestatistiken

Siehe auch 
 Euro Floorball Tour

Einzelnachweise 

Euro Floorball Tour
Unihockeywettbewerb in Finnland
Unihockeywettbewerb in der Schweiz
Unihockey 2017
Sportveranstaltung in Turku
Sportveranstaltung in Kirchberg BE